La rue de Roubaix est une voie nommée d'après Roubaix, localité française du département du Nord. Plusieurs communes françaises comportent une telle voie : 
 Rue de Roubaix à Lille ;
 Rue de Roubaix à Tourcoing ;
 Rue de Roubaix à Nancy.

Roubaix Rue